Das Herrendoppel im Badminton wurde bei den Panamerikanischen Spielen 2007 im Riocentro Sports Complex, Pavillon 4B, in Rio de Janeiro gespielt. Die Wettkämpfe dauerten vom 14. bis 18. Juli.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
  (PDF-Datei; 36,41 MB)

2007 Herrendoppel
Badminton 2007
Badmintonwettbewerb in Rio de Janeiro
Badminton